Battocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Battocchi (* 1997), italienischer Grasskiläufer
 Matteo Battocchi (* 1993), italienischer Grasskiläufer